Die Khmer-Schrift ( Âksâr Khmêr; auch kambodschanische Schrift) ist eine von den indischen Schriften abgeleitete Schrift, in der die Khmer-Sprache, die Sprache des kambodschanischen Staatsvolkes der Khmer geschrieben wird. Die frühesten Schriftdokumente stammen aus dem 6. bis 7. Jahrhundert n. Chr. Die Schrift benutzt 33 Konsonanten, 24 Vokale und 14 Initialvokale, also insgesamt 71 verschiedene Buchstaben.

Konsonanten 

Das Khmer-Alphabet hat 35 Konsonantenbuchstaben, wovon zwei nicht mehr verwendet werden (hier in rot). Für Abfolgen mehrerer Konsonanten werden spezielle Formen der Konsonantenbuchstaben verwendet, die cheung âksâr (, „Buchstabenfüße“). Diese nachgestellten Formen stehen unter dem ersten Konsonanten. Alle Konsonanten bis auf lâ  haben solche Formen.

Die Konsonantenbuchstaben werden in eine â-Gruppe und eine ô-Gruppe eingeteilt, je nachdem, mit welchem Vokal der Buchstabe ausgesprochen wird. Diese beiden Gruppen wirken sich auf die Aussprache der Vokalzeichen aus und machen es so möglich, die vielen Vokale und Diphthonge des Khmer mit dem vorhandenen Zeichenvorrat zu schreiben.

Die in der Tabelle als „Retroflexe“ bezeichneten Konsonanten werden im heutigen Kambodschanisch als Dentale ausgesprochen.

Schreibweisen von Konsonanten in Fremdwörtern 
Konsonanten, die nur in vor kurzem aus westlichen Sprachen entlehnten Fremdwörtern vorkommen, werden durch besondere Zeichenkombinationen dargestellt.

Vokale 

Das Khmer-Alphabet hat 23 diakritische Vokalzeichen ( srăk nissăy oder  srăk phsâm, „abhängige Vokale“), die mit Konsonanten verbunden werden können. Die Aussprache der Vokalzeichen hängt davon ab, ob sie mit einem Konsonanten der â-Gruppe oder mit einem der ô-Gruppe verbunden werden.

Außerdem gibt es Vokalbuchstaben ( srăk penhtuŏ, „unabhängige Vokale“), die ohne einen vorangestellten Konsonanten geschrieben werden können.

Abhängige Vokale

Unabhängige Vokale

Besondere Vokalzeichen

Ziffern

Khmer in Unicode 
ÂkkhârâKrôm Khémâra Phéasa  – Alphabet der Khmer-Sprache

Der Unicodeblock Khmer liegt bei U+1780 … U+17FF. Außerdem gibt es einen Unicodeblock Khmer-Symbole für den kambodschanischen Mondkalender in U+19E0 … U+19FF.

Code2000 ist eine Unicode-Schriftart, die Khmer-Zeichen beinhaltet.

Weblinks 

 Kambodschanische Nationalhymne in Khmer-Schrift
 Unicode-Tabelle aller Khmer-Schriftzeichen (PDF; 120 kB)

Einzelnachweise 

Abugida
Kultur (Kambodscha)
Indische Schrift